Ел Ормигеро има више значења:

 Ел Ормигеро (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ормигеро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ормигеро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ормигеро (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ормигеро (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ормигеро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ормигеро (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ормигеро, Ел Ормигеро Уно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ормигеро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ормигеро (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Ормигеро (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Ормигеро (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику